Pelekanos bezeichnet

 Michalis Pelekanos, griechischer Basketballspieler

der Name mehrerer Orte in Griechenland
 Pelekanos (Kandanos-Selino), Gemeindebezirk der Gemeinde Kandanos-Selino, Region Kreta
 Pelekanos (Voio), Dorf der Gemeinde Voio, Region Westmakedonien